Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 50 км на північ від Безансона, 15 км на захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 683 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1582,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбен на сайті французького Національного інституту географії
 Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Се-сюр-Сон-е-Сент-Альбен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона